Сезон 1956 стал для ЦДСА 17-м в чемпионате СССР по футболу. Во второй раз подряд команда заняла 3-е место в чемпионате, Отрыв от чемпиона— московского «Спартака» — составил 9 очков, а от московского «Динамо» — три. Первый круг для «армейцев» был тяжелым — лишь 3 победы в 11 матчах, 4 ничьи и 4 поражения.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания 

ЦДСА Москва
1956